Siechhausbach ist ein Gewässername:

 Siechhausbach (Sickersbach), linker Oberlauf des Sickersbachs bei Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern, der in den Main mündet
 Siechhausbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins bei Siechhaustal, Stadt Koblenz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Siechenbach